Il Dennis Johnson Coach of the Year Award è il premio conferito dalla NBA D-League al miglior allenatore della stagione. È intitolato a Dennis Johnson, giocatore e poi allenatore morto nel 2007, che aveva allenato anche Florida Flame e Austin Toros.

Vincitori

Allenatore